Petermannia cirrosa –  gatunek roślin z monotypowego rodzaju Petermannia F. v. Mueller in Fragm. 2: 92. Aug 1860 z także monotypowej rodziny Petermanniaceae Hutch., Fam. Fl. Pl. 2: 113. 20 Jul 1934. Gatunek spotykany jest rzadko w środkowej części wschodniego wybrzeża Australii, gdzie rośnie w lasach deszczowych. Takson ten jeszcze w systemie APG II z 2003 zaliczany był do rodziny zimowitowatych (Colchicaceae), jednak odrębność morfologiczna i molekularna spowodowały wyłączenie go w odrębną rodzinę (począwszy od systemu APG III z 2009).

Nazwa taksonu upamiętnia Wilhelma Ludwiga Petermanna (1806–1855), niemieckiego botanika, dyrektora ogrodu botanicznego w Lipsku.

Morfologia 
 Pokrój Wieloletnie, drewniejące pnącze z podziemnym kłączem. Mniej lub bardziej kolczaste łodygi osiągają do 6 m długości, wspinają się za pomocą rozgałęzionych wąsów czepnych wyrastających naprzeciwlegle względem liści, będących zmodyfikowanymi kwiatostanami.
 Liście Skrętoległe, nibyogonkowe, z pojedynczą, całobrzegą, na szczycie zaostrzoną, szerokojajowatą blaszką z wyraźnym nerwem środkowym i 5–7 równoległymi wiązkami przewodzącymi połączonymi siatkowatymi żyłkami dalszych rzędów.
 Kwiaty Zebrane w wierzchotkowe kwiatostany wyrastające naprzeciw liści w szczytowej części pędów. Osadzone na szypułkach, obupłciowe i promieniste kwiaty zwykle zwisają. Okwiat tworzony jest przez 6 listków wyrastających w dwóch okółkach, u nasady z miodnikami. Pręcików jest 6. Zalążnia dolna, jednokomorowa, powstaje z trzech owocolistków. Zwieńczona jest długą szyjką i trójdzielnym znamieniem.
 Owoce Wielonasienne, czerwone jagody z mięsistą owocnią.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna i relacje filogenetyczne w obrębie liliowców według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Grupa siostrzana dla kladu obejmującego rodziny zimowitowate i krasnolicowate w obrębie liliowców w kladzie jednoliściennych.

Przypisy 

Liliowce (rośliny)